Клеменс Вильгельм Якоб Меккель (28 марта 1842 — 5 июля 1905) — генерал прусской армии и иностранный советник при правительстве во время периода Мэйдзи в Японии.

Биография 
Меккель родился в Кёльне, Рейнская провинция, Пруссия. Он окончил военную академию прусской армии в 1867 году. Был ветераном Франко-прусской войны, за что был награждён орденом Железный Крест

В Японии 
Правительство периода Мэйдзи решило принять для Императорской армии Японии модель построения прусской армии, что последовало за победой Германии над Францией в ходе франко-прусской войны. Японская сторона сделала запрос о военном советнике, и прусский генерал-фельдмаршал Карл Бернхард фон Мольтке направил к ним Меккеля. Меккель (имеющий в то время звание майора) был приглашён в Японию в качестве преподавателя военной академии и советника при генеральном штабе Императорской армии Японии. Он работал совместно с будущим премьер-министром Японии генералом Кацура Таро, генералом Ямагата Аритомо, будущим маршалом Ояма Ивао и стратегом Каваками Сороку. Меккель внёс многочисленные предложения, которые были впоследствии приняты. Среди них — реорганизация структуры командования армией, разбиение её на дивизии и полки, повышение мобильности, отлаженная логистика армии и структура транспортировки, соединение основных военных баз железными дорогами, выделение артиллерийских и инженерных полков в отдельные командные единицы, улучшение системы всеобщей воинской обязанности. Бюст Меккеля был установлен перед высшей военной академией Императорской Армии Японии с 1909 по 1945 годы.

Несмотря на то, что период его пребывания в Японии (1885—1888) был сравнительно недолог, Меккель оказал существенное влияние на развитие японских вооружённых сил. Ему приписывают применение военной теории Карла Клаузевица к процессу улучшения тактик. Обучая около шестидесяти высших чинов японских офицеров тактике, стратегии и организации, он смог вытеснить предшествующее влияние французских советников. Меккель особенно заострял внимание своих учеников на идее Германа Рёслера о преданности императору, рассказывая о том, что именно это было причиной успехов прусских вооружённых сил. Это было изложено в статьях XI—XIII конституции Мэдзи.

Реформы Меккеля обусловили сокрушительную победу Японии над Китаем в войне 1894—1895 годов.

Однако, тот факт, что Меккель переоценивал роль пехоты в наступательных кампаниях впоследствии стал одной из причин большого числа потерь со стороны Японии в русско-японской войне 1904—1905 годов.

В Германии 
После возвращения в Германию Якоб Меккель был приписан ко Второму Пехотному Полку, дислоцированному в Майнце, повышен в звании до генерал-майора и поставлен во главе вооружённых сил Германии в области Рейна. Он указывается редактором второго и третьего издания труда Шеллендорфа Обязанности генерального штаба (Der Dienst des Generalstabes im Frieden und im Krieg) Меккель стал заместителем начальника штаба германской армии в 1895. Однако, по причине личной неприязни германского императора Вильгельма II, он не был принят в ряды юнкеров. Вместо этого он был назначен командиром восьмой пехотной бригады германской армии, и, спустя небольшое время, он ушёл в отставку. Якоб Меккель умер в курортном городе Гернроде в возрасте 65 лет.

Труды 
 Изучение военного дела (Studien über das Kriegsspiel), 1873
 Учебник тактики (Lehrbuch der Taktik), 1874—1876
 Инструкции к военному делу (Anleitung zum Kriegsspiele), 1875, 2 издание 1904
 Улучшенный военный аппарат (Der verbesserte Kriegsspiel-Apparat), 1875, 2 издание 1900
 Элементы тактики (Die Elemente der Taktik), 1877, 2 издание 1883, 3 издание Основы тактики (Grundriß der Taktik) 1895, 4 издание 1897 (оцифрованная версия, PDF 3 издания(нем.))
 Тактика. Всеобщий учебник по тактике полевого боя (Taktik. Allgemeine Lehre von der Truppenführung im Felde), 1881, 2 издание 1883, 3 издание 1890 — Всеобщий учебник по тактике полевого боя (Allgemeine Lehre von der Truppenführung im Krieg)
 Предисловие к Отто фон Готтенбергу: С японцами над Jalu (Mit den Japanern über den Jalu), 1904

Примечания

Ссылки 
 Bassford, Christopher. (1994).  Clausewitz in English: The Reception of Clausewitz in Britain and America, 1815—1945. New York: Oxford University Press. ISBN 0-195-08383-0; ISBN 978-0-195-08383-5
 Martin, Bernd. (1995).  Japan and Germany in the modern world. Providence/Oxford: Berghahn Books. ISBN 1-845-45047-7; ISBN 978-1-845-45047-2
 Schellendorff, Paul Leopold Eduard Heinrich Anton Bronsart. (1893).  Duties of the General Staff translated by William Aldworth Home Hare. London: Her Majesty’s Stationery Office.
 Schramm, Helmar, Ludger Schwarte and Jan Lazardzig. (2005).  Collection, Laboratory, Theater: Scenes of Knowledge in the 17th Century. Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3-110-17736-6; ISBN 978-3-110-17736-7
 Welch, Claude Emerson. (1976).  Civilian Control of the Military: Theory and Cases from Developing Countries. Albany: State University of New York Press. ISBN 0-873-95348-7; ISBN 978-0-873-95348-1
 Yiu, Angela. (1998).  Chaos and order in the works of Natsume Sōseki. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 0-824-81981-0; ISBN 978-0-824-81981-1
 Georg Kerst: Jacob Meckel. Sein Leben, sein Wirken in Deutschland und Japan. Musterschmidt, Göttingen 1970

Кавалеры Железного креста
Кавалеры ордена Восходящего солнца
Генералы Германской империи
Генералы Пруссии
Иностранные специалисты в Японии эпохи Мэйдзи